Crincosia är ett släkte av tvåvingar. Crincosia ingår i familjen daggflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Daggflugor
Crincosia